Aardrijkskunde
 Teixeira (Arganil), plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Arganil
 Teixeira (Baião), plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Baião
 Teixeira (Seia), plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Seia
 Teixeira (Paraíba), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Teixeira de Freitas, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Teixeira Soares, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Governador Jorge Teixeira, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rondônia
 Pedro Teixeira (Minas Gerais), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais

Merk
 Ateliers Teixeira Automobiles, Portugees-Belgisch automerk

Personen met de achternaam Teixeira
 Alex Teixeira, Braziliaans voetballer
 Armando Gonçalves Teixeira, Portugees voetballer
 Douglas Franco Teixeira, Braziliaans voetballer
 Jader Moreci Teixeira, Braziliaans muzikant, zanger en componist
 Ricardo Teixeira, Portugees-Angolees autocoureur
 Virgilio Teixeira, Nederlands-Portugees voetballer
 Wilfred Teixeira, Surinaams schrijver

Zie ook 
 Teixeira de Mattos (doorverwijspagina)